Unionismus steht für:

 Unionismus (Gewerkschaft), eine Strömung des revolutionären Syndikalismus
 Unionismus (Irland), Vereinigungsbestrebungen mit Großbritannien in Irland bzw. Nordirland
 Unionismus (Protestantismus), Vereinigung getrennter protestantischer Kirchen

Siehe auch:
 Nordstaaten (seltener Unionsstaaten) 
 Protestantische Union
 Trade-Unionismus
 Unionist Party